Алекса́ндр Гуля́ев: Гуляев, Александр Георгиевич (1917—1995) — советский живописец.
 Гуляев, Александр Дмитриевич (1870—1935) — российский и советский философ, логик, ректор АГУ.
 Гуляев, Александр Лазаревич (1845—1906) — русский военный писатель, участник Туркестанских походов.
 Гуляев, Александр Михайлович (род. 1935) — советский и российский учёный.
 Гуляев, Александр Павлович (1908—1998) — советский и российский шахматный композитор.